Janja Zupan je ime več oseb:
 Janja Zupan (farmacevtka)
 Janja Zupan (fotomodel)